Sinds het begin van de Irakoorlog hebben er een groot aantal bomaanslagen in Bagdad, de hoofdstad van dit land, plaatsgevonden. Vanaf 2003 vonden tientallen bombardementen en aanvallen plaats, waaronder diverse zelfmoordaanvallen.

Overzicht per jaar